Kagawa (香川 caractères japonais pour « odeur » et « rivière ») peut faire référence à :

Personnalités  
 Shinji Kagawa (1989-), footballeur japonais 
 Teruyuki Kagawa (1965-), acteur japonais 
 Tetsuo Kagawa (1969-), astronome japonais 
 Toyohiko Kagawa (1888-1960), pacifiste japonais, réformateur chrétien et militant syndical

Autres  
 Clan Kagawa, clan japonais de la période Sengoku 
 (6665) Kagawa, astéroïde de la ceinture principale
 Préfecture de Kagawa, préfecture du Japon située au nord de Shikoku 
 Université de Kagawa, université nationale japonaise

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais